Мочульский () — фамилия польского и русского происхождения.

Известные носители 
 Мочульский, Виктор Иванович (1810—1871) — российский энтомолог.
  (1856—1920) — русский историк культуры и литературы, историограф.
 Мочульский, Константин Васильевич (1892—1948) — русский писатель, литературовед, критик (с 1920 в эмиграции).
 Мочульский, Леонард (1889—1979) — румынский дивизионный генерал, кавалер Военного креста Франции.
 Мочульский, Лешек (род. 1930) — польский политик, историк, журналист и политолог.
  (1875—1940) — украинский критик, литературовед, переводчик.
 Мочульский, Николай Феодосьевич (1918—1974) — советский историк, профессор МГУ,
 Архиепископ Феоктист (в миру Иван Мочульский) (1729—1818) — учёный, писатель, архимандрит, архиепископ Белгородский и Курский Русской православной церкви.

См. также 
  — белорусский вариант данной фамилии.

Примечания